Berlinetta (del italiano) es un término utilizado para designar un automóvil cupé (en contraposición a spyder, un coche convertible). El término se hizo popular con su uso por Ferrari; sin embargo, marcas europeas como Maserati, Opel, Alfa Romeo y otras han producido también automóviles con esa denominación. El término fue asimismo utilizado por el fabricante de automóviles estadounidense Chevrolet como un recorte en el nivel del modelo Camaro entre 1979 y 1986.

Tipos de carrocería de automóvil